Battaglia di Newbury (1643) – combattuta il 20 settembre 1643 durante la guerra civile inglese tra realisti e parlamentari.
 Battaglia di Newbury (1644) – combattuta il 27 ottobre 1644 durante la guerra civile inglese tra realisti e parlamentari.